chochlik – niewielkie, lubiące psoty lub złośliwe istoty z podań ludowych
 chochlik – zjawisko atmosferyczne, inaczej sprite

Zobacz też 
 chochlik drukarski – potoczna nazwa błędu w druku przeoczonego w trakcie korekty